Cerkev Marijinega vnebovzetja je ime več cerkva:

Slovenija 

 Bazilika Marijinega vnebovzetja, Sveta Gora
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Bertoki
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Bovec
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Grad
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kanal
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Lokavec
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Maribor
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Maribor (Brezje) - župnijska cerkev na Brezju
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Maribor (minoritska) - nekdanja minoritska cerkev v središču mesta, danes Lutkovno gledališče Maribor
 Cerkev Matere Usmiljenja, Maribor - nekdanja kapucinska cerkev, ki se je od 1784 naprej imenovala cerkev Matere Usmiljenja
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Nova Štifta
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Olimje
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Podmelec
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Turnišče
 Stolnica Marijinega vnebovzetja, Koper
 Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, Ljubljana
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Muljava

Avstrija 

 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Globasnica
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Gospa Sveta

Francija 

 Katedrala Marijinega Vnebovzetja, Évreux

Hrvaška 

 Stolnica Marijinega vnebovzetja, Dubrovnik
 Stolnica Marijinega vnebovzetja, Poreč
 Stolnica Marijinega vnebovzetja in svetega Štefana in Ladislava, Zagreb

Italija 

 Bazilika Marijinega vnebovzetja in svetega Mohorja in Fortunata, Oglej
 Cerkev Marijinega vnebovzetja, Ariccia